Crum kan som auktorsförkortning betyda:

 Ethel Katherine Crum
 Howard Alvin Crum

Robotskapade auktorsförkortningar